Алексе́й Кня́зев:
 Князев, Алексей Арсентьевич (1923—1943) — Герой Советского Союза.
 Князев, Алексей Дмитриевич (род. 1975) — российский самбист.
 
 Князев, Алексей Серапионович (1874—1918) — полковник Российской императорской армии; участник Первой мировой войны кавалер пяти орденов.